PYJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Udačnyj-Poljarnyj (Russia)